Macenta ist die Hauptstadt der Präfektur Macenta in der Region Nzérékoré in Guinea und hat etwa 47.360 Einwohner (Stand 1996).

Geografie 
Die Stadt liegt von Hügeln umgeben in Waldguinea, im Südosten Guineas; 20 Kilometer südwestlich beginnt Liberia. Sie ist von Wald und Landwirtschaftsland umgeben.

Geschichte 
Die Stadt wird überwiegend vom Volk der Loma und den muslimischen Malinke bewohnt. 1996 wurden in der Stadt 47.360 Bewohner gezählt.

Wirtschaft 
Im Umfeld der Stadt werden Tee, Kaffee, Reis, Maniok, Kolanüsse, Früchte und Palmen zur Ölgewinnung angebaut. Macenta hat einen großen Markt, eine Teeverarbeitungsanlage seit 1968, eine landwirtschaftliche Forschungsstation und ein Sägewerk.

Verkehr 
Die Nationalstraßen N2 und N10 kreuzen sich in der Stadt. Es gibt einen Flughafen, den Macenta Airport.

Klimatabelle

Einzelnachweise 

Ort in Guinea
Region Nzérékoré
Ort in Afrika